De familie Duffelingen zijn personages uit de Harry Potter-boekenreeks van J.K. Rowling.

Ze zijn de enige familie die Harry nog heeft na de dood van zijn ouders. Om zijn veiligheid te garanderen, plaatste Albus Perkamentus Harry toen hij nog een baby was onder de hoede van de Duffelingen omdat zijn moeders zus daar leefden en zijn moeders (en dus zijn tantes) bloed hem bescherming bieden tegen voldemort. Hij moest daar elk jaar terug komen voor die bescherming

De Duffelingen wonen op nummer 4 van de Ligusterlaan in Klein Zanikem, een (fictief) dorp in Surrey.

Familieleden
 Herman Duffeling directeur van Drillings (een boormachinebedrijf)
 Petunia Duffeling, zus van Lily Potter
 Dirk Duffeling, zoon van Herman en Petunia Duffeling.

Als er over "de Duffelingen" wordt gesproken, worden meestal enkel de drie bovenstaande personages bedoeld, maar ook is er:
 Margot Duffeling, zus van Herman Duffeling, komt voor in het derde boek.

Stamboom familie Duffeling 

Duffeling
Personage uit Harry Potter